Pistis: figura della mitologia greca
 Pistis: vocabolo della lingua greca antica equivalente a quello di fede
 Pistis Sophia: vangelo gnostico del III secolo
 Pistis: frazione del comune di Arbus, nella provincia del Sud Sardegna (Italia)